Aeginidae är en familj av nässeldjur. Aeginidae ingår i ordningen Narcomedusae, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aeginidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Aeginidae